Уайоминг (город, Миннесота) — город в округе Чисаго, штат Миннесота, США.
 Уайоминг (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Чисаго, Миннесота, США.